Belmar es un apellido. Entre sus portadores se encuentran:

Benjamín Belmar Moya (n. 1978), futbolista español.
Daniel Belmar (1906-1991), escritor argentino, nacionalizado chileno.
Nazario Belmar (1919-1980), futbolista, productor y abogado español.

Belmar también puede referirse a:

Belmar, un borough en el condado de Monmouth, Nueva Jersey, Estados Unidos.